Bartschia canetae är en snäckart som först beskrevs av Clench och Carlos Guillermo Aguayo 1944.  Bartschia canetae ingår i släktet Bartschia och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
canetae